Osoby o tym nazwisku:
 Albert Gustaf Dahlman – szwedzki kat państwowy
 Annika Dahlman – szwedzka biegaczka narciarska
 Nanne Dahlman – fińska tenisistka
 Piotr Dahlman – polski poeta i publicysta
 Toni Dahlman – fiński hokeista